Киги́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Кигинский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Верхние Киги.

География 
Район расположен на северо-востоке республики. Граничит на севере с Белокатайским, на северо-западе — с Мечетлинским, на западе — с Дуванским, на юге — с Салаватским районами, на востоке — с Кусинским и Саткинским районами Челябинской области. Площадь района составляет 1688 км².

Основная часть территории района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, юго-восточная часть занимают отроги западного склона Урала. Район входит в умеренно континентальный, влажный агроклиматический регион с коротким безморозным периодом. По юго-западной и северо-западной окраинам района протекают реки Ай с притоком Алла-Елга, Киги — с притоками Леуза и Кесе-Ик. Распространены чернозёмы и тёмно-серые лесные слабооподзоленные почвы. Полезные ископаемые представлены месторождениями глины и суглинка, песка-отощителя, песчано-гравийной смеси, известняка, строительного камня, точильного песчаника. Имеются торфяные болота. Лесом покрыто 43 тыс. га (22,5 % территории района). Сельскохозяйственные угодья занимают 93,7 тыс. га, в том числе пашни — 67,7 тыс. га, пастбища — 15,2 тыс. га, сенокосы — 10,4 тыс. га. Основная отрасль производства района: сельское хозяйство.

История 
Район образован 20 августа 1930 года, когда согласно постановлению Президиума ВЦИК было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны.

Все населённые пункты Кигинского района были основаны на вотчинных землях башкир:
 к Айлинской волости относились роды Абдрезяк, Сюрбай, Асылгужа, Кулбак, Сюрбай, Кургаш, Идрис, Тугузлы;
 к Дуванской волости: Абзай (Уртаул), Алагуз (Кабыл), Масяк, Юсуп;
 к Тырнаклинской волости: Сагадей (Сутуш), Ибрай (Сунка), Мухамет, Ягун.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 22,52 тыс. чел. 
 2035 — 34,08 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 51,4 %, башкиры — 41,5 %, русские — 5,6 %, лица других национальностей — 1,5 %.

Административное деление 
В Кигинский район как административно-территориальную единицу республики входит 9 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 9 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Кигинском районе 39 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты
Куянаево
Верхний Лопас
Нижний Лопас

Экономика 
По территории района проходят автомобильные дороги Бирск — Месягутово — Сатка, Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай.

Образование 
В районе 9 общеобразовательных школ, в том числе 6 средних, профессиональное училище, 2 массовые библиотеки, клубные учреждения, районная и 2 сельские участковые больницы. Издаётся газета на русском и башкирском языках.

Культура 
С 1934 года в районе работает Кигинский башкирский народный театр имени Г. Мингажева.

Известные люди 
 Адигамов, Ильдус Анасович (род. 18 июня 1951) — башкирский государственный деятель, учёный и преподаватель высшей школы.
 Баширов, Радик Минниханович (род. 7 января 1935) — инженер-механик, член-корреспондент АН РБ (1995), доктор технических наук (1982), профессор (1983), ректор Башкирского аграрного университета (1988—1999), заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1976), заслуженный деятель науки РФ (1988).
 Гибадуллин, Миннитагир Гибадуллинович (29 декабря 1898 — 19 апреля 1982) — писатель-сказочник, участник башкирского национального движения.
 Гимаев, Рагиб Насретдинович (1 января 1935 — 29 января 2016) — советский и российский учёный, химик, бывший ректор Башкирского государственного университета.
 Загитов, Раус Хабирович (род. 19 ноября 1948) — актер Башкирского Академического театра драмы им. М. Гафури, Заслуженный артист Башкирской АССР (1984), Народный артист Башкирской АССР (1989), Заслуженный артист РФ (1998).
 Кудаш, Сайфи Фаттахович (21 сентября 1894 — 26 июня 1993) — татарский, башкирский поэт и писатель, народный поэт Башкирской АССР (1964), жил в селе в 1930—1931 гг.
 Меньшиков, Иван Николаевич (23 июня 1914 — 28 апреля 1943) — русский и ненецкий писатель, журналист.
 Мингажев, Гималетдин Мингажевич (21 мая 1889 — 19 сентября 1955) — актёр, драматург, теоретик театра, Народный артист БАССР (1935), Заслуженный артист РСФСР (1944), Народный артист РСФСР (1949).
 Ракшин, Дмитрий Сергеевич (14 ноября 1913 — 9 января 1961) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сафин, Рафаэль Ахметсафович (16 февраля 1932—2002) — башкирский поэт, драматург, Заслуженный деятель искусств БАССР (1982).
 Сафина, Миндигаян Миндиахметовна (род. 2 июля 1951) — актриса-кукловод Башкирского государственного театра кукол, член Союза театральных деятелей (1980), Народная артистка РБ (1999).
 Ханиф Карим (25 июля 1910 — 26 августа 1983) — башкирский советский поэт и писатель, Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1970).
 Шагимарданов, Фазыл Валиахметович (1906 — 3 августа 1968) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР (1937—1940).
 Шарипова, Гульчачак Табрисовна (род. 28 апреля 1958) — актриса Салаватского государственного башкирского драматического театра, Заслуженная артистка Республики Башкортостан (1999), Народная артистка Республики Башкортостан (2008).
 Калашников, Юрий Васильевич (учёный) (19 августа 1939 — 16 октября 2018) — советский и российский учёный, историк, лектор. Младший научный сотрудник Уфимского института истории, языка и литературы Академии наук СССР, доцент кафедры истории Башкирского государственного университета, помощник Председателя Верховного Совета — Госсобрания Республики Башкортостан.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

Районы Башкортостана
Кигинский район